Виланова-дель-Вальес (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 15,2 км². Население — 4797 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

История 
Город основан в 1986 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pàgina web de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Vilanova del Vallès en Google Maps

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны